EDGM steht für:
 Flugplatz Mosbach-Lohrbach (ICAO-Code)
 Haltepunkt Dortmund-Germania (DS100-Code), siehe Zeche Vereinigte Germania #Heutiger Zustand

Abkürzung